Die Streethockey-Weltmeisterschaft 2011 war die 9. Weltmeisterschaft und wurde in der Slowakei ausgetragen. Der Sieger Tschechien schlug Kanada 3:1.

Gruppe A

Gruppe B

Play-off

Viertelfinale

Halbfinale

Spiel um Platz 3

Finale

B-Pool

Gruppe A

Gruppe B

Play-off

Halbfinale (B-Pool)

Spiel um Platz 3 (B-Pool)

Spiel um Platz 1 (B-Pool)

Das Verfahren in der Elite-Gruppe 

Pakistan und Frankreich Voraus an die Elite-Gruppe.

Weblinks 
 World Cups Senior Men

2011
Sportveranstaltung 2011
Sportveranstaltung in der Slowakei